Wentzell ist der Nachname von:
Fritz Wentzell (1899–1948), deutscher Generalleutnant
Alexander Dmitrijewitsch Wentzel (* 1937), russisch-US-amerikanischer Mathematiker

Siehe auch:
 Wentzel